Anna Jagiello von Böhmen und Ungarn (* 23. Juli 1503 in Buda; † 27. Januar 1547 in Prag) war nach dem Tode ihres Bruders Ludwig II. Erbin von Böhmen und Ungarn. Sie war die Ehefrau von Ferdinand I., dem späteren Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.

Leben 
Anna war die Tochter des Königs Vladislav II. von Böhmen und Ungarn und dessen dritter Frau Anna von Foix-Candale. Schon seit ihrer Kindheit wurde um die künftige Ehe von Anna gestritten und verhandelt. Ohne die Einwilligung der ungarischen Stände kamen Vladislav II. und Kaiser Maximilian I. 1515 überein, Vladislavs einzige Kinder, Anna und deren Bruder Ludwig, mit den Enkeln Maximilians I. zu verheiraten (Wiener Doppelhochzeit). Anna heiratete am 26. Mai 1521 in Linz Erzherzog Ferdinand und Ludwig 1522 Ferdinands Schwester Maria.

Nach dem Tod ihres Bruders 1526 in der Schlacht bei Mohács wurde Ferdinand aus ihrem Recht König von Ungarn und Böhmen. Die ungarischen Barone, die nie einen Fremdherrscher akzeptieren wollten, wählten Johann Zápolya zum Gegenkönig.

Anna war berühmt durch ihre Religiosität, Mildtätigkeit und Klugheit, sie sprach lateinisch, tschechisch, ungarisch und deutsch. Ferdinand setzte sie schon kurz nach der Eheschließung, zusammen mit dem Bischof von Trient, als Vorsitzende seines Hofrates ein. Sie wird für die Autorin der Schrift Clypeus pietatis gehalten.

Ferdinand trennte sich kaum jemals von seiner Gattin; sie begleitete ihn auf den meisten Reisen. Dem darüber verwunderten kaiserlichen Gefolge gegenüber erklärte Ferdinand, es sei besser, Unkosten für die Gattin aufzuwenden als für diverse Geliebte.

Anna verstarb am 27. Januar 1547 in Prag nach der Geburt ihrer Tochter Johanna im Kindbett.

Das von Ferdinand errichtete Königliche Lustschloss in Prag wurde in späterer Zeit nach Königin Anna benannt.

Nachkommen 

Aus der Verbindung zwischen Anna und Ferdinand gingen insgesamt fünfzehn Kinder hervor.
 Elisabeth (* 9. Juni 1526; † 15. Juni 1545) ⚭ Sigismund II. August, König von Polen
 Maximilian (* 31. Juli 1527; † 12. Oktober 1576); als  Maximilian II. Römisch-deutscher Kaiser ⚭ Maria von Spanien
 Anna (* 7. Juli 1528; † 16. Oktober 1590) ⚭ Albrecht V. von Bayern
 Ferdinand (* 14. Juni 1529; † 24. Januar 1595), Erzherzog von Österreich-Tirol
 ⚭ Philippine Welser
 ⚭ Anna Caterina Gonzaga
 Maria (* 15. Mai 1531; † 11. Dezember 1581) ⚭ Wilhelm von Jülich-Kleve und Berg
 Magdalena (* 14. August 1532; † 10. September 1590)
 Katharina (* 15./25. September 1533; † 28. Februar 1572)
 ⚭ Francesco III. Gonzaga
 ⚭ Sigismund II. August, König von Polen
 Eleonore (* 2. November 1534; † 5. August 1594) ⚭ Guglielmo Gonzaga
 Margarethe (* 16. Februar 1536; † 12. März 1567)
 Johann (* 10. April 1538; † 20. März 1539)
 Barbara (* 30. April 1539; † 19. September 1572) ⚭ Alfonso II. d’Este
 Karl (* 3. Juni 1540; † 10. Juli 1590), Erzherzog von Innerösterreich ⚭ Maria Anna von Bayern
 Ursula (* 24. Juli 1541; † 30. April 1543)
 Helena (* 7. Januar 1543; † 5. März 1574)
 Johanna (* 24. Januar 1547; † 10. April 1578) ⚭ Francesco I. de’ Medici

Für damalige Zeit ungewöhnlich, kümmerten sich die Eltern persönlich um ihre Kinder, die einfach und bescheiden aufwuchsen. Sie wurden nicht von Privatlehrern unterrichtet, sondern besuchten gemeinsam mit anderen Kindern eine öffentliche Schule in Innsbruck. Besonderes Augenmerk wurde auf die Erlernung von Sprachen gelegt.

Vorfahren

Literatur 
 
 
 Tibor Simányi: Er schuf das Reich: Ferdinand von Habsburg. Amalthea, Wien 1987, ISBN 3-85002-224-2

Historischer Roman 
 Jeannine Meighörner: Die Luftvergolderin. Ein Historischer Roman. Haimon, Innsbruck 2019, ISBN 978-3-7099-7916-7

Weblinks 

Königin (HRR)
Königin (Böhmen)
Königin (Ungarn)
Jagiellone
⚭Anna Von Bohmen Und Ungarn
⚭Anna Von Bohmen Und Ungarn
Geboren 1503
Gestorben 1547
Frau
Ferdinand I. (HRR)
Kurfürstin (Böhmen)